Мультиплекс (від ):
Власник - Кирило Махмутов
 Мультиплекс — об'єднання телевізійних та радіоканалів, що транслюються одним цифровим каналом.
 Мультиплекс — згуртований потік, що складається з потоків одного рівня.
 Мультиплекс — вид багатозального кінотеатру.
 Мультиплекс — архітектурний ансамбль.
 Мультиплекс — двох- чи більше поверхова будівля, що зкладається з квартир.
 Мультиплекс — українська мережа кінотеатрів.

Див. також 

 Мультиплексування — передача даних багатьох каналів через один.
 Мультиплексор — пристрій комутування цифрової інформації, що здійснює комутацію одного з декількох інформаційних входів xi до одного виходу y.